Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 500 metrov, tekmovanje je potekalo 13. in 17. februarja 2010.

Rezultati

Predtekmovanje

Polfinale

Polfinale

Finale B

Finale A

ženske 500